

Geografia 
 Zorita – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Zorita de la Frontera – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Zorita de los Canes – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Zorita del Maestrazgo – comune spagnolo nella comunità autonoma Valenciana

Persone 
 Nicasio Zorita – compositore spagnolo del XVI secolo